Tímea Babos e Sloane Stephens hanno battuto in finale , 6-7(7), 6-2, 6-2 Irina Chromačëva e Elina Svitolina.

Solo in questo torneo il finalista ha vinto un set, invece in tutti gli altri i vincitori non hanno concesso nessun set agli avversari.

Teste di serie

 Irina Chromačëva /  Elina Svitolina (finale)
 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
 Ons Jabeur /  Mónica Puig (semifinali)
 Tímea Babos /  Sloane Stephens (campionesse)

 Verónica Cepede Royg /  Cristina Dinu (semifinali) 
 An-Sophie Mestach /  Silvia Njirić (quarti di finale) 
 Nastja Kolar /  Chantal Škamlová (quarti di finale) 
 Dar'ja Gavrilova /  Ilona Kramen' (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2010